Lombo (gastronomia) - área do corpo dos animais de abate
Lombar

Localidades

 Lombo (Macedo de Cavaleiros)

Desambiguação